

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Medina – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Medina – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orleans
 Medina – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Medina – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Medina – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Gibson
 Medina – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Zapata
 Medina – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
 Medina – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Gminy 
 Medina (ang. Medina Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Medina (ang. Medina Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warren
 Medina (ang. Medina Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Medina (ang. Medina Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Medina (ang. Medina Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Hrabstwa 
 hrabstwo Medina (ang. Medina County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Medina (ang. Medina County) – w stanie Teksas

Pozostałe pojęcia 
 Medina – miasto w Kolumbii, w departamencie Cundinamarca
 Medina – rzeka w Anglii na wyspie Wight, uchodząca do cieśniny Solent w Cowes
 Medina – zespół hip-hopowy
 Medina – piosenkarka pop
 Medina – rodzaj muchówek z rodziny rączycowatych
 Medina – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Minas Gerais

Postacie noszące nazwisko Medina 
 Alberto Medina – meksykański piłkarz
 José María Medina – urugwajski piłkarz
 Juan Carlos Medina – meksykański piłkarz
 Lina Medina – najmłodsza znana matka w historii medycyny
 Manuel Medina – wenezuelski kolarz szosowy
 Nicolás Medina (ur. 1982) – argentyński piłkarz
 Nicolás Medina (ur. 1987) – chilijski piłkarz
 Pedro de Medina – hiszpański podróżnik i królewski kartograf
 Ricardo Medina – urugwajski piłkarz
 Samuel Doria Medina – boliwijski polityk i przedsiębiorca

Zobacz też 
 Medyna